

Jaley 

 Jean-Louis Jaley (Jean-Louis Nicolas Jaley) (1802-1866) sculpteur français ;
 Louis Jaley (1765-1840), graveur-médailleur français.

Jalley 

 Émile Jalley (né en 1935), enseignant-chercheur français qui a produit ses travaux dans les  champs de la psychologie et de la philosophie.

Références